Limoges ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Limoges, Stadt im Limousin, Frankreich, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
Arrondissement Limoges
Kanton Limoges-Beaupuy
Kanton Limoges-Carnot
Kanton Limoges-Centre
Kanton Limoges-Cité
Kanton Limoges-Condat
Kanton Limoges-Corgnac
Kanton Limoges-Couzeix
Kanton Limoges-Émailleurs
Kanton Limoges-Grand-Treuil
Kanton Limoges-Isle
Kanton Limoges-La Bastide
Kanton Limoges-Landouge
Kanton Limoges-Le Palais
Kanton Limoges-Panazol
Kanton Limoges-Puy-las-Rodas
Kanton Limoges-Vigenal
Limoges-Fourches, Gemeinde im Département Seine-et-Marne

Außerdem steht Limoges für:
 Limoges (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht

Limoges ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph-Eugène Limoges (1879–1965), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Mont-Laurier